Dämonen der Seele steht für:
 Dämonen der Seele (Film) (Demons of the Mind), britischer Spielfilm von Peter Sykes (1972)
 Dämonen der Seele (Karl May), szenische Collage in drei Akten von Curt Werner (2003)